Сити-холл (, для небольших городов — Таун-холл, )  — принятое в англоязычных странах название органов городского управления (ратуши).

Известные примеры:
 Сити-холл (Лондон)
 Сити-холл (Нью-Йорк)
 Сити-холл (Оттава)